Râul Salcia se poate referi la:

 Salcia - râu din bazinul Cricovului Sărat
 Salcia - râu afluent al râului Ier
 Salcia - râu afluent al râului Șurgani
 Salcia - râu în Republica Moldova

Toponime românești